Д’Эпернон () — имя собственное; распространено в виде названий и фамилий.
 Герцог д’Эпернон — французский герцогский титул, существовавший в 1581—1661 гг.
 Д’Эпернон, Бернар де Ногаре (1592—1661) — губернатор Гиени и Бургони.
 д’Эпернон, Жан Луи де Ногаре де Ла Валетт (1554—1642) — французский вельможа.
 Д’Эпернон, Луи де Ногаре де Ла Валетт (1593—1639) — французский священнослужитель и военачальник.